Tribulopis är ett släkte av pockenholtsväxter. Tribulopis ingår i familjen pockenholtsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Pockenholtsväxter
Tribulopis